Franciaország
Saint-Pierre-des-Ifs, település Calvados megyében
Saint-Pierre-des-Ifs, település Eure megyében